Dit is een lijst van planetoïden 42801-42900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (42801) - || 1999 FK41|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (42802) - || 1999 GE15|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (42803) - || 1999 GG21|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (42804) - || 1999 GQ33|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (42805) - || 1999 JU1|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (42806) - || 1999 JR3|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (42807) - || 1999 JM12|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (42808) - || 1999 JZ13|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (42809) - || 1999 JJ20|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (42810) - || 1999 JP72|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (42811) - || 1999 JN81|| 7 mei 1999 || LINEAR
|-
| (42812) - || 1999 JC94|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (42813) - || 1999 JU121|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (42814) - || 1999 LR13|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (42815) - || 1999 LH32|| 15 juni 1999 || Spacewatch
|-
| (42816) - || 1999 NZ1|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42817) - || 1999 NB4|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42818) - || 1999 NU4|| 12 juli 1999 || K. Korlević
|-
| (42819) - || 1999 NF5|| 15 juli 1999 || K. Korlević
|-
| (42820) - || 1999 NA7|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42821) - || 1999 NV11|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42822) - || 1999 NT13|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42823) - || 1999 NO15|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42824) - || 1999 NF16|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42825) - || 1999 NK26|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42826) - || 1999 NX26|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42827) - || 1999 NC36|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42828) - || 1999 NH39|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42829) - || 1999 NN39|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42830) - || 1999 NE40|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42831) - || 1999 NF43|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42832) - || 1999 NL44|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42833) - || 1999 NH48|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42834) - || 1999 NU48|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42835) - || 1999 NS56|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42836) - || 1999 OO3|| 22 juli 1999 || LINEAR
|-
| (42837) - || 1999 PR1|| 9 augustus 1999 || J. Broughton
|-
| (42838) - || 1999 PP3|| 13 augustus 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (42839) - || 1999 PP6|| 7 augustus 1999 || LONEOS
|-
| (42840) - || 1999 RU || 4 september 1999 || J. Broughton
|-
| (42841) - || 1999 RO3|| 4 september 1999 || CSS
|-
| (42842) - || 1999 RK9|| 4 september 1999 || Spacewatch
|-
| (42843) - || 1999 RV11|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42844) - || 1999 RC12|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42845) - || 1999 RV16|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42846) - || 1999 RJ26|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42847) - || 1999 RC43|| 11 september 1999 || R. H. McNaught
|-
| (42848) - || 1999 RT43|| 13 september 1999 || K. Korlević
|-
| (42849) Podjavorinská || 1999 RK44|| 15 september 1999 || A. Galád, P. Kolény
|-
| (42850) - || 1999 RS50|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42851) - || 1999 RA51|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42852) - || 1999 RX52|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42853) - || 1999 RP69|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42854) - || 1999 RV70|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42855) - || 1999 RF72|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42856) - || 1999 RO73|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42857) - || 1999 RS84|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42858) - || 1999 RL88|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42859) - || 1999 RB89|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42860) - || 1999 RC90|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42861) - || 1999 RQ90|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42862) - || 1999 RH97|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42863) - || 1999 RD99|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42864) - || 1999 RY101|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (42865) - || 1999 RR103|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (42866) - || 1999 RJ104|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (42867) - || 1999 RO113|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42868) - || 1999 RT115|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42869) - || 1999 RD117|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42870) - || 1999 RM120|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42871) - || 1999 RA123|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42872) - || 1999 RB124|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42873) - || 1999 RV127|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42874) - || 1999 RM128|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42875) - || 1999 RO128|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42876) - || 1999 RS132|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42877) - || 1999 RW133|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42878) - || 1999 RT135|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42879) - || 1999 RD136|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42880) - || 1999 RX138|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42881) - || 1999 RD145|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42882) - || 1999 RZ145|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42883) - || 1999 RJ146|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42884) - || 1999 RF148|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42885) - || 1999 RZ148|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42886) - || 1999 RL150|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42887) - || 1999 RV155|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42888) - || 1999 RH163|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42889) - || 1999 RW164|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42890) - || 1999 RG167|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42891) - || 1999 RH169|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42892) - || 1999 RF180|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42893) - || 1999 RQ180|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42894) - || 1999 RM181|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42895) - || 1999 RK182|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42896) - || 1999 RX182|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42897) - || 1999 RZ187|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42898) - || 1999 RC190|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (42899) - || 1999 RV193|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (42900) - || 1999 RB195|| 8 september 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten